Luis Alberto Flores puede referirse a:

Luis Alberto Flores, político y diplomático peruano.

Luis Flores, baloncestista dominicano.